Traisen (Nahe), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Traisen (Neder-Oostenrijk), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk
Traisen (rivier), een rivier in Oostenrijk